est une expression anglo-saxonne signifiant « la vérité ». Elle peut faire référence à :

Théâtre 
 , pièce de théâtre de  produite en 1906.

Cinéma 
 , comédie dramatique américain de  sorti en 1920 ;
 , titre anglais de La Vérité, film français d'Henri-Georges Clouzot sorti le 
 The Truth, drame hongkongais de  sorti le  ;
 , film indien de  sorti le  ;
 , film britannique de  sorti en 2006 ;
 , titre alternatif d, thriller américain de  sorti le .

 Télévision 
Série télévisée
 , série télévisée singapourienne diffusée du  à  sur MediaCorp Channel 8.

Épisodes
 , titre original de La Vérité,  de la 1 saison de  ;
 , titre original de Toute la vérité,  de la  de Seinfeld ;
 , titre original de La vérité est ici,  et  de la  de  : Aux frontières du réel.

 Musique 

 Groupe 

 , rappeur formé en 2008 ;
 , groupe de rock actif de 1993 à 1997 ;
 , groupe de rock britannique actif de 1982 à 1989.

 Chanson 

 , chanson de Jason Aldean présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kris Allen présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Prince présente sur l'album The Truth sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Apathetic EP sorti le .

 Album 

 , album d'Aaron Hall sorti le  ;
 , album de Beanie Sigel sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

 Sport 
 The Truth''''' est le surnom du joueur de basket-ball américain Paul Pierce, donné par Shaquille O'Neal le .

Voir aussi